L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alizé Cornet remporte l'épreuve en simple, Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Jennifer Brady et Danielle Collins, de la Néerlandaise Kiki Bertens, de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et de la Belge Alison Van Uytvanck. Elles sont respectivement remplacées par Antonia Lottner, Tamara Korpatsch, Jil Teichmann, Tereza Martincová et Anna Kalinskaya.

En double, on note le forfait soudain de la paire composée de Viktória Kužmová et Anna Kalinskaya, remplacée par Tamara Korpatsch et Diāna Marcinkēviča.

Pendant le tournoi 
La Russe Natalia Vikhlyantseva et la Chinoise Zheng Saisai doivent déclarer forfait avant leur premier match en double face à la Suissesse Timea Bacsinszky et l'Espagnole Lara Arruabarrena à cause d'une blessure au bas du dos de la joueuse Russe.

Lauréates

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Gstaad
Sport en Suisse en 2018
Tennis en juillet 2018
Tournoi de tennis de Gstaad